Marcel Rohner ist der Name folgender Personen:

* Marcel Rohner (Bobfahrer) (* 1964), Schweizer Bobfahrer
 Marcel Rohner (Manager) (* 1964), Schweizer Bankmanager und -funktionär